Leonardo II Tocco (1375 o 1376-1418 o 1419) fue un descendiente de la familia Tocco y señor de Zacinto, que desempeñó un papel importante como líder militar de su hermano, Carlo I Tocco, a principios del  en la Grecia occidental.

Biografía 

Leonardo fue el segundo y más joven hijo de Leonardo I Tocco, conde palatino de las islas de Cefalonia y Zacinto y señor de Ítaca y Santa Maura (Léucade), y de su esposa, Maddalena Buondelmonti. Sus hermanos mayores fueron Carlo I Tocco y Petronila, esposa de Nicola Venier, bailío veneciano de Negroponte.

El padre de Leonardo murió cuando todavía era un niño, y por los siguientes años, su madre actuó como regente de sus dos hijos. Su hermano Carlo I le concedió la isla de Zacinto como un infantado en 1399, y también recibió tierras en el Principado de Acaya por el príncipe Pedro de San Superano. Alrededor de 1404 y 1406, participó en los ataques de su hermano Carlo contra los territorios epirotas alrededor de Arta. Las hazañas de Leonardo y Carlo en las siguientes décadas son el tema principal de la crónica de los Tocco. En 1407, Leonardo atacó al nuevo príncipe de Acaya, Centurión II Zaccaria, que se había apoderado de sus feudos en Morea en 1404, y conquistó Glarentza, la principal ciudad del principado.

En 1411 Carlo tomó posesión de Ioánina en Epiro después de la muerte del déspota Esaú Buondelmonti; Leonardo también se unió a su hermano allí, y en el mismo verano conquistó y arrasó la fortaleza albanesa de Lachanokastron. Al año siguiente, sin embargo, fue derrotado por los albaneses en Kranea, cerca de Mesopotam. En 1413, la guerra entre los Tocco y Centurión Zaccaria se reanudó, y esta vez el último prevaleció. Leonardo hizo campaña contra Zaccaria en 1413, pero en el verano de 1414, fue enviado por Carlo a Corinto, donde el emperador bizantino Manuel II Paleólogo supervisaba las reparaciones del muro del Hexamilión. El emperador concedió a Leonardo el título de gran conostaulo, pero también instó a los dos hermanos a buscar la paz con Zaccaria. Los hermanos apelaron a Venecia, y con su mediación concluyeron una tregua por tres años con el que dejaron Glarentza una vez más bajo el control aqueo.

Carlo nombró a su hermano como gobernador de las islas que poseían los Tocco, así como de Acarnania con Vonitsa. El 4 de octubre de 1416, Leonardo conquistó la ciudad de Rogí. Esto fue seguido poco después por la captura de Arta por su hermano, y Leonardo fue nombrado gobernador de la ciudad. En 1418, combatió contra los ataques de los turcos otomanos, y visitó al rey Ladislao I de Nápoles. Murió poco después en Zacinto.

Matrimonio y descendencia 

El nombre y la identidad de la esposa de Leonardo es desconocido, pero tuvo varios hijos:

 Carlo II Tocco, quien sucedió a su tío Carlo I
 Maddalena Tocco, quien en 1429 se casó con el déspota de Morea (y futuro último emperador bizantino), Constantino XI Paleólogo
 Angélica Tocco, quien se casó con Giacomo de Ariano
 Creusa Tocco, quien se casó con Centurión II Zaccaria

Ascendencia 

</center>

Referencias

Fuentes 

 
 
 

Condado Palatino de Cefalonia y Zacinto
Despotado de Epiro
Familia Tocco